El término Merli o Merlí puede referirse a las siguientes acepciones:

Lugares
 Merli, un pueblo de la provincia de Huesca (España);
 Castelletto Merli, una localidad de la región de Piamonte (Italia).

Personas
 Danio Merli (1956-), piragüista italiano;
 Francesco Merli (1887-1976), tenor italiano;
 Franco Merli (1956-), actor italiano;
 Joan Merli (1901-1995), marchante de arte, promotor, crítico de arte y escritor español;
 Maurizio Merli (1940-1989), actor italiano.

Televisión
 Merlí, serie de televisión española.